Бори́с Его́ров:
 Егоров, Борис Андрианович (1924—1973) — советский писатель и публицист, юморист, фантаст.
 Егоров, Борис Аркадьевич (1889—1963) — советский терапевт.
 Егоров, Борис Борисович (1937—1994) — советский космонавт.
 Егоров, Борис Ефимович (1955—2021) — советский и российский психиатр, психотерапевт, нарколог и сексопатолог.
 
 
 Егоров, Борис Сергеевич (1913—?) — слесарь-механик, Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Борис Фёдорович (1926—2020) — советский и российский литературовед.